Abramowo () ist ein russischer Ortsname:
 Abramowo (Iwanowo, Iljinskoje-Chowanskoje), Dorf im Rajon Iljinskoje-Chowanskoje, Oblast Iwanowo
 Abramowo (Iwanowo, Jurjewez), Dorf im Rajon Jurjewez, Oblast Iwanowo
 Abramowo (Iwanowo, Schuja), Dorf im Rajon Schuja, Oblast Iwanowo
 Abramowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Klein Rudminnen, 1938 bis 1946 Kleiruden, auch: Dickschen, 1938 bis 1946 Lindbach, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Abramowo (Kaluja), Dorf in der Oblast Kaluja
 Abramowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Abramowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Abramowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda